Мохамед Рафик Хан (, 12 июля 1946 — 19 июля 2019) — индийский шахматист, мастер ФИДЕ (1988).

Чемпион Индии 1978 г.

В составе сборной Индии участник шахматных олимпиад 1980 и 1982 гг. Оба раза выступал на 3-й доске. В 1980 г. завоевал малую серебряную медаль за 2-й результат на доске (10 из 13; первая медаль шахматной олимпиады для индийских шахматистов). В 1982 г. сыграл 8 партий, из которых 3 выиграл, 2 проиграл (Л. Карлссону и Х. Хехту) и 3 завершил вничью (в том числе с А. Родригесом).

Также в составе национальной сборной стал бронзовым призером командного чемпионата Азии 1983 г. Был заявлен на данный турнир в качестве запасного участника.

Биография 
Происходил из мусульманской семьи. До совершеннолетия оставался безграмотным.

Работал в столярной мастерской своего отца, затем — в муниципальном управлении Бхопала.

Изначально занимался традиционной разновидностью шахмат (деси-шахматами). Международными шахматами заинтересовался в 1972—1973 гг. В 1975 г. выиграл чемпионата штата Мадхья-Прадеш. В том же году занял 2-е место в побочном турнире чемпионата страны и обеспечил себе место в главном турнире на следующий год. В 1977 г. выиграл побочный турнир чемпионата Индии. После победы Рафика Хана в национальном чемпионате Джордж Фернандес, занимавший в то время пост министра торговли и промышленности Индии, предложил ему должность в сфере электроэнергетики.

В 1984 г. по состоянию здоровья (туберкулез) отошел от активных выступлений. Звание мастера ФИДЕ получил по совокупности достижений на рубеже 1970—1980-х гг.

Умер от сердечного приступа.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Партии М. Рафика Хана в базе Chessgames
 Личная карточка М. Рафика Хана на сайте 365Chess (приписаны партии современного шахматиста)
Биография М. Рафика Хана (Sagar Shah: From a carpenter to India's first Olympiad medal winner – Remembering the legacy of Rafiq Khan (1946-2019), Chessbase India, 13. August 2019)

Шахматисты Индии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам